A Copa Latina de 1950 foi a segunda edição da Copa Latina anual que foi disputada por clubes das nações do sudoeste europeu da França, Itália, Portugal e Espanha. O torneio foi sediado por Portugal, e o clube português Benfica foi o vencedor do torneio depois de derrotar o FC Girondins de Bordeaux por um placar de 2-1 no replay da partida final após morte súbita na prorrogação.

Participantes

Locais 
O anfitrião do torneio foi Portugal, e todas as partidas foram disputadas em um só estádio.

Fase final 

Semifinais

Jogo do terceiro lugar

Final

Jogo de desempate

Artilheiros

Premiação

Referências

Ligações externas 

 Copa Latina (Todos os Resultados) da RSSSF

1950
1950 no futebol
Desporto em Portugal em 1950